Новокрасино — село в Руднянском районе Волгоградской области.

Входит в сосотав Осичковского сельского поселения.

География 
Западнее села протекает река Щелкан.

В Новокрасино имеется одна улица: Прямая, которая пересекает всё село с северо-востока на юго запад.

Население 
В 2002 году население села составляло 130 человек.

Примечания

Ссылки 
 Новокрасино (село) 

Населённые пункты Руднянского района (Волгоградская область)